Gać ist der Name folgender Orte in Polen:
 Gać (Powiat Przeworski), in der Woiwodschaft Karpatenland
 Gać (Grudziądz), in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern (deutsch: Gatsch, Kreis Graudenz/Westpreußen)
 Gać (Grabów), in der Woiwodschaft Łódź
 Gać (Imielin), Stadtteil von Imielin, in der Woiwodschaft Schlesien
 Gać (Leoncin), in der Woiwodschaft Masowien
 Gać (Oława), in der Woiwodschaft Niederschlesien (Heidau, Kreis Ohlau/Schlesien)
 Gać (Łomża), in der Woiwodschaft Podlachien
 Gać (Główczyce), in der Woiwodschaft Pommern (Speck, Kreis Lauenburg/Pommern)
 Gać (Słupsk), in der Woiwodschaft Pommern (Gatz, Kreis Stolp/Pommern)
 Gać (Słupsk)#Ortsgliederung bis 1945 Gać Leśna (Büchenhof, Kreis Stolp/Pommern)
 Gać Warcka
 Gać Kaliska

Siehe auch:
 Gatsch
 Gadsch